Ярополец:
 Ярополец (усадьба Загряжских)
 Ярополец (усадьба Чернышёвых)